In-A-Gadda-Da-Vida (album), muziekalbum van de Amerikaanse rockband Iron Butterfly
In-A-Gadda-Da-Vida (single), het titelnummer van bovengenoemd album